

Amerikai Egyesült Államok
 Charlestown – korábban kisváros Massachusetts államban, ma Boston része
 Charles Town - város Nyugat-Virginia államban

Bahama-szigetek
 Charles Town - Nassau korábbi neve

Saint Kitts és Nevis
 Charlestown – Nevis szövetségi állam fővárosa